Carl Lautenschläger ist der Name folgender Personen: 

* Carl Lautenschläger (Theatermaschinist) (1843–1906), deutscher Theatermaschinist
 Carl Lautenschläger (Mediziner) (1888–1962), deutscher Chemiker und Mediziner

Siehe auch:
 Karl Lautenschläger (1933–2005), deutscher Politiker (CSU)
 Karl Lautenschlager (1868–1952), deutscher Politiker